Itapemirim Transportes Aéreos LTDA, o simplemente ITA, fue una aerolínea brasileña, perteneciente al Grupo Itapemirim. su hub principal era el Aeropuerto Internacional Tom Jobim en Río de Janeiro

Historia 
ITA - Itapemirim Transportes Aéreos estuvo fundada en 2020 y en abril de 2021 estaba en su proceso final para certificación como aerolínea nacional.

Destinos 
Abajo están los destinos previstos.

a.^  En Belo Horizonte los servicios aéreos de ITA Transportes Aéreos será integrado con los servicios de carretera de Viação Itapemirim a varias ciudades dentro del Estado de Minas Gerais. El primero anunció las ciudades son: Araxá, Barbacena, Capitólio, Diamantina, Governador Valadares, Montes Claros, São João del-Rei, Ubá y Varginha.

Flota 
La flota de ITA cuenta con las siguientes aeronaves, con una edad media de 16.2 años (a partir de octubre de 2021):

Incidentes y accidentes 

 En 26 de julio de 2021, un camión de LGS Sky Chefs, el servicio de (cáterin) de la compañía Lufthansa, atropelló a un A320 con registro PS-AAF, que operaba el vuelo ITA Transportes Aéreos 8I 5632.

Cese de operaciones en 2021 
El 17 de diciembre de 2021, ITA Transportes Aéreos anunció que cesaría temporalmente sus operaciones debido a una "reestructuración interna". Horas después del anuncio, el ente regulador brasileño ANAC revocó el certificado de operador aéreo de ITA.

Véase también 
Anexo:Aerolíneas de Brasil

Referencias 

Empresas de Brasil
Aerolíneas de Brasil
Aerolíneas fundadas en 2020